Jean-Louis Morin kan syfta på:

* Jean-Louis Morin (1953–1995), kanadensisk koreograf och dansare
 Jean-Louis Morin (1732–1787), fransk porslinsmålare